

Prénom 
Prénom issu du vieil anglais Scots (signifiant « Écossais »), il n'est d'abord utilisé, comme surnom, qu'en Écosse par les Irlandais venus s'y installer, pour bien signifier qu'ils étaient devenus écossais. Il s'est ensuite développé en Angleterre puis, surtout, aux États-Unis durant le . Il a pour diminutif Scotty ou Scottie.

Il est fêté le , en référence au bienheureux Jean Duns Scot.

 Scott Adkins (1976-), acteur, cascadeur et artiste martial britannique.

Patronyme 

familles
 

personnalités
 
 
 Adrian Scott (1912-1973), scénariste et producteur américain ;
 
 Alastair Scott (1939-2017), mathématicien néo-zélandais ;
 Alec Scott (1906-1978), cavalier britannique
 
  (1800-1883), entomologiste australien ;
 
 
 
 Anne Scott (1651-1732),  duchesse de Buccleuch, fut une riche pairesse écossaise ;
 Ann Scott (née en 1965), écrivaine française ;
 Anthony Oliver Scott (né en 1966), journaliste et critique de cinéma américain ;
 Ashley Scott (née en 1977), actrice américaine ;
 Avis Scott (1918-2010), actrice britannique ;
 Avy Scott (née en 1981), actrice pornographique américaine ;
 Barbara Ann Scott (1928-2012), patineuse artistique canadienne ;
 Beckie Scott (1974-), fondeuse canadienne ;
 Benjamin Alexander Scott (1859-1928), industriel et homme d'affaires canadien ;
 Beverly Jo Scott (née en 1959), auteur-compositrice-interprète américaine ;
 Bon Scott (1946-1980), chanteur australien d'origine écossaise (AC/DC) ;
 Bobby Scott (1937-1990), pianiste, compositeur et producteur de jazz américain ;
 Brad Scott (né en 1960), bassiste de rock britannique ;
 Buddy Scott (1935-1994), chanteur de blues américain ;
 Byron Scott (né en 1961), entraîneur américain de basket-ball ;
 Cameron Scott (né en 1998), coureur cycliste australien ;
 Campbell Scott (né en 1961), acteur, réalisateur, producteur américain ;
 Carolyn Scott, décoratrice et directrice artistique ;
 Catherine Scott (née en 1973), athlète jamaïcaine spécialiste du  haies ;
 Catherine Scott (1864-1935), écrivaine britannique, dramaturge et poète ;
 Cavan Scott (1973-), écrivain britannique ;
 Cecil Scott (1905-1964), saxophoniste et clarinettiste de jazz américain ;
 Charles Scott (1739-1813), militaire et homme politique américain, gouverneur du Kentucky ;
 Charlotte Scott (1858–1931), mathématicienne britannique ;
 Chris Scott (né en 1945), écrivain britannico-canadien, auteur de roman policier ;
 Christian Scott (né en 1983), trompettiste de jazz américain ;
 Clyde Scott (1924-2018), athlète américain spécialiste du  haies ;
 Coretta Scott King (1927-2006), épouse de Martin Luther King ;
 Cynthia Scott (née en 1939), réalisatrice, productrice, scénariste et monteuse ; 
 Cyril Scott (1879-1970), musicien, poète, écrivain et philosophe anglais ;
Damion Scott (né en 1976), scénariste et dessinateur de comics américain ;
 Dana S. Scott (né en 1932), mathématicien et philosophe américain ;
 Danielle Scott (née en 1990), skieuse acrobatique australienne ;
 Dave Scott (1954-), triathlète américain ;
 
 Deborah Lynn Scott (née en 1954), costumière américaine ;
 Deborah Stedman-Scott, baronne Stedman-Scott (1955-), femme politique britannique.
 Delroy Scott (1947-2018), footballeur puis entraîneur jamaïcain ;
 Dennis Scott (né en 1968), joueur de basket-ball américain ;
 Desiree Scott (née en 1987), footballeuse canadienne ;
 
 Dorian Scott (né en 1982), athlète jamaïcain spécialiste du lancer du poids ;
 
 Dorothy Scott (1923-2004), actrice britannique ;
  (1957-), athlète jamaïcaine ;
 Doug Scott (1941-2020), alpiniste anglais ;
 
 Dougray Scott (né en 1965), acteur écossais ;
 Dred Scott (1795-1858), esclave noir américain ;
 Dukinfield Henry Scott (1854-1934), botaniste britannique ;
 Édouard-Léon Scott de Martinville (1817-1879), ouvrier typographe, libraire, écrivain et inventeur français ;
 Elizabeth Scott (1917-1988), mathématicienne et astronome américaine ;
 
 Erick Scott (né en 1981), joueur de football costaricien ;
 
  (1933-2007), chanteur et compositeur américain ;
 Frederick Scott Archer (1813-1957), photographe britannique ;
 Gene Scott (1937-2006), joueur de tennis américain ;
 
 Gil Scott-Heron (1949-2011), musicien, poète et romancier américain ;
 Giles Gilbert Scott (1880-1960), architecte britannique ;
 Gloria Musu-Scott, femme politique et juriste libérienne ;
 Gordon Scott (1926-2007), acteur américain ;
 Guy Scott (né en 1944), homme politique zambien ;
 Hardiman Scott (1920-1999), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Harold W. Scott (1906-1998), un géologue et paléontologue américain
 Hazel Scott (1920-1981), pianiste et chanteuse de jazz américaine ;
 Helen Scott (1915-1987), attachée de presse et interprète américaine et communiste ;
 Henry Scott (1891-1954), athlète américain ;
 Henry Hepburne-Scott (7 Lord Polwarth ; 1800–1867), homme politique britannique ;
 Henry Milne Scott (1876-1956), joueur de cricket et homme politique fidjien ;
 
 Howard Scott (1890-1970), ingénieur américain ;
 Hugh L. Scott (1853-1934), officier de la United States Army ;
 Inez Scott Ryberg (1901-1980), archéologue américaine ;
 Jack Scott (1936-2019), chanteur canadien de rock'n'roll ;
 Jacob Scott (1995-), coureur cycliste britannique ;
 Jacqueline Scott (1932-2020), actrice américaine ;
 Jake Scott (né en 1965), réalisateur américain ;
 
 Jamie Scott (née en 1994), joueuse de basket-ball américano-canadienne ;
 Jane Scott, baronne Scott de Bybrook (1947-), femme politique britannique ;
 Janet Scott (1964-2022), chimiste sud-africaine ;
 Janey Scott (1927-2014), écrivain et peintre britannique ;
 
 Jean Bruce Scott (née en 1956), actrice américaine ;
 Jean Scott (née en 1951), patineuse artistique britannique ;
 
 
 Jimmy Scott (1925-2014), chanteur de jazz américain ;
 Joan Wallach Scott (née en 1941), historienne américaine ;
 
 John Maurice Scott (1948-2001), directeur-général de la Croix-rouge fidjienne ;
 Jonathan Scott (né en 1949), zoologiste et photographe anglais ;
 Jordan Scott (née en 1978), réalisatrice, scénariste et romancière anglaise ;
 
 Judith Scott (1955-), actrice américaine ;
 Justin Scott (né en 1944), écrivain américain ;
 
 Kimberly Scott (née en 1961), actrice américaine ;
 Kristin Scott Thomas (née en 1960), actrice franco-britannique ;
 L'Wren Scott (1964-2014), mannequin et créatrice de mode américaine ;
 
 
 Lee Scott (né en 1949), homme d'affaires américain ;
 Leonard Scott (né en 1980), athlète américain spécialiste du sprint ;
 Leslie Scott (1869-1950), homme politique et juge britannique ;
 Lester F. Scott Jr. (1883-1954), producteur américain de cinéma ;
 Lex Scott Davis (née en 1991), actrice américaine ;
  (née en 1945), chanteuse américaine ;
 Lizabeth Scott (1922-2015), actrice américaine ;
 Lorne Scott (né en 1947), écologiste et homme politique canadien ;
 Luke Scott (?-), réalisateur britannique ;
 Manda Scott (née en 1962), femme de lettres britannique ;
 Mansfield Scott (1897-1950), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Margaretta Scott (1912-2005), actrice anglaise ;
 Marion McCarrell Scott (1843-1922), enseignante américaine ;
 Margaret Scott (1616-1692), femme reconnue coupable de sorcellerie et exécutée lors des procès des sorcières de Salem ;
 Marquese Scott (né en 1981), danseur contemporain américain ;
 Martha Scott (1912-2003), actrice et productrice américaine ;
 Matt Scott (né en 1990), joueur écossais de rugby à XV ;
 Matt Scott, joueur américain de basket-ball en fauteuil roulant ;
 Megan Scott (née en 1991), nageuse sud-africaine ;
 Melody Thomas Scott (née en 1956), actrice américaine ;
 
 
 Milly Scott (née en 1933), chanteuse et actrice néerlandaise originaire du Suriname ;
 Maurice Scott (1910-1976), avocat et homme politique fidjien ;
 Naomi Scott (née en 1993), actrice et chanteuse anglaise ;
 Nathan Scott (1915-2010), compositeur américain de musiques de films ;
 Norman Scott (1889-1942), contre-amiral américain ;
 Norman Scott (1892-1981), patineur artistique canadien ;
 Oz Scott (né en 1949), réalisateur et producteur de télévision américain ;
 Patric Scott (né en 1985), auteur compositeur et acteur suisse ;
 Paul Scott (1920-1978), écrivain anglais ;
 
 Phillip Scott (né en 1958), pilote automobile et homme politique américain ;
  
 Randolph Scott (1898-1987), acteur américain ;
 Ray Scott (né en 1938), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Raymond Scott (1908-1994), compositeur et acteur américain ;
 Reginald Scott (ou Reynold Scot) (v. 1538-1599), écrivain anglais ;
 Reid Scott (né en 1977), acteur américain ; 
 Rhoda Scott (née en 1938), organiste et chanteuse de jazz américaine ;
 Rick Scott (né en 1952), homme d'affaires américain, gouverneur de Floride ;
 Ridley Scott (né en 1937), réalisateur et producteur britannico-américain ;
 Robby Scott (né en 1989), joueur de baseball américain ;
 
 Robin Scott (né en 1947), chanteur new-wave anglais ;
Rosalyn Scott (née en 1950), première chirurgienne thoracique afro-Américaine ;
 R. T. M. Scott (1882-1966), auteur britannique de roman policier ;
 Samuel Scott (1702-1772), peintre anglais ;
 Sarah Jane Scott (1988-), chanteuse américaine de schlager ;
 Seann William Scott (né en 1976), acteur américain ;
 Shawnelle Scott (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Shirley Scott (1934-2002), organiste de jazz américaine ;
 Simon Scott (1920-1991), acteur américain ;
 Stefanie Scott (née en 1996), actrice américaine ;
 Stephen Scott (né en 1969), pianiste de jazz américain ;
 
 Tanner Scott (né en 1994), lanceur américain de baseball ;
 Tavish Scott (1966-), homme politique écossais ;
 Thérèse Striggner Scott, avocate et diplomate ghanéenne ;
 
 Thomas Scott-Ellis (1880-1946), noble, soldat, sportif et mécène britannique ;
 
 Timothy Scott (1937-1995), acteur américain ;
 
 
 Travis Scott (né en 1991), rappeur et producteur américain ;
 Virgil Scott (1914-2001), écrivain américain de roman policier ;
 
 Wendell Scott (1921-1990), pilote automobile américain ;
 Willard Scott (1934-2021), acteur américain ;
 
 Winfield Scott (1786-1866) général américain ;
 Winston Scott (né en 1950), astronaute américain ;
 Zach Scott (né en 1980), footballeur américain ;
 Zachary Scott (1914-1965), acteur américain.

Art et spectacle

Titres 

 Scott (1967),  studio de Scott Walker ;
 Scott 2 (1968),  studio de Scott Walker ;
 Scott 3 (1969),  studio de Scott Walker ;
 Scott 4 (1969),  studio de Scott Walker ;

Personnages de fiction 
 Montgomery Scott, personnage de Star Trek ;
 Les Frères Scott, série télévisée ;
 Michael Scott, personnage de The Office.
 Scott McCall, personnage de Teen Wolf
 Lucas et Nathan Scott, personnages de la série Les Frères Scott
 Jason Lee Scott, personnage de la franchise Power Rangers

Géographie

Antarctique 
 Île Scott, îlot inhabité de l’océan Austral ;
 Côte de Scott, région côtière de la Terre Victoria, en Antarctique ;
 Base Scott, station de recherche en Antarctique.

Canada 
 Îles Scott, un groupe d'îles situées au large de la pointe nord-ouest de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique ;
 Scott, municipalité québécoise située en Beauce, au Québec.

États-Unis 
 Scott, census-designated place située en Arkansas ;
 Scott Air Force Base, une base aérienne américaine située à Belleville dans l'Illinois ;
 Scott, municipalité de la paroisse de Lafayette en Louisiane ;
 Scott, ville du Comté de Cortland dans l'état de New York ;
 Scott, ville située en Ohio ;
 l'État de Scott, dans l'État du Tennessee ;
  est le nom de plusieurs comtés des États-Unis.

Royaume-Uni 
 Scott Monument, édifié en l'honneur de Sir Walter Scott à Édimbourg ;

Astronomie 
 (876) Scott, astéroïde.

Économie 
 Scott, constructeur d'accessoire de moto, de ski et de vélo ;
 Scott catalogue, catalogue de timbre principalement utilisé aux États-Unis ;
 Scott, marque de papier toilette appartenant au groupe américain Kimberly-Clark.

Navire 
 Le SS Winfield Scott, bateau à roues à aubes américain lancé en 1850.

Transmissions 

 SCOTT : Système de Communication Optique Tout Temps principalement utilisée dans les marines, permettant de transmettre des messages en alphabet Morse au moyen d'un projecteur type lampe Aldis ou d'un Feu Visible sur Tout l'Horizon (FVTH), situé dans la mâture.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain
Prénom anglais